La  des prix du cinéma européen (), organisée par l'Académie européenne du cinéma, a eu lieu à Berlin le  et a récompensé les films réalisés dans l'année.

Palmarès

Meilleur film 
Lamerica 
 Au nom du père 
 Trois couleurs (trilogie)

Young European Film of the Year 
Le Fils du requin ex-æquo avec Woyzeck
 On est quitte

Lifetime Achievement Award  
Robert Bresson

Notes et références

Articles connexes 
 Prix du cinéma européen
  des César
  des BAFTA Awards
  des Oscars

Liens externes 
  Les prix du cinéma européen par année sur l'Internet Movie Database

19
Prix du cinéma européen
Culture à Berlin
1994 en Allemagne
Novembre 1994